Rotacharopa är ett släkte av snäckor. Rotacharopa ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Rotacharopa